Anthony Vereen, cestista statunitense
 Shane Vereen, giocatore di football americano statunitense

Altri progetti